Командный чемпионат Европы по шахматам 2013, проходил с 7 по 18 ноября 2013 года в Варшаве (Польша). Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров.

Мужчины

В чемпионате среди мужчин принимало участие 38 сборных (в том числе 3 сборные от Польши).

Чемпионом среди мужских сборных, набрав 14 очков, во второй раз в истории стала сборная Азербайджана, в составе которой выступали Шахрияр Мамедъяров (2757), Теймур Раджабов (2715), Эльтадж Сафарли (2653), Рауф Мамедов (2647), Гадир Гусейнов (2607).

Серебряным призёром чемпионата стала сборная Франции: Этьен Бакро (2749), Максим Вашье-Лаграв (2742), Ромен Эдуар (2653), Владислав Ткачёв (2637), Хишам Хамдуши (2627).

Бронзовым призёром стала сборная России: Александр Грищук (2785), Петр Свидлер (2752), Дмитрий Андрейкин (2710), Александр Морозевич (2727), Евгений Томашевский (2722).

Женщины

В турнире женских сборных приняли участие 32 команды (в том числе от Польши — 3 команды).

За тур до окончания турнира досрочно стала чемпионом Европы сборная Украины в составе: Екатерины Лагно (2542), Анны Ушениной (2492), Марии Музычук (2491), Натальи Жуковой (2466), Инны Яновской (2402).

Серебряные награды достались сборная России: Валентина Гунина (2509), Александра Костенюк (2510), Наталья Погонина (2420), Ольга Гиря (2404), Александра Горячкина (2438).

Бронзовым призёром стала сборная сборная Польши: Моника Соцко (2431), Йолянта Завадская (2383), Иоанна Майдан (2420), Ивета Райлих (2404), Карина Щепковска (2382).

Таблицы результатов чемпионата Европы

Мужчины

Индивидуальные награды

Мужчины 
 Общий зачёт:
 Иван Соколов (Нидерланды) — 2941 (турнирный перфоменс)
 Веселин Топалов (Болгария) — 2900
 Аркадий Найдич (Германия) — 2854 
 1 доска:
 Веселин Топалов (Болгария) — 2900 
 Аркадий Найдич (Германия) — 2854 
 Левон Аронян (Армения) — 2813 
 2 доска:
 Иван Соколов (Нидерланды) — 2941
 Петр Свидлер (Россия) — 2806 
 Чаба Балог (Венгрия) — 2767 
 3 доска:
 Ромен Эдуар (Франция) — 2738
 Бранко Дамлянович (Сербия) — 2706 
 Золтан Алмаши (Венгрия) — 2705 
 4 доска:
 Матеуш Бартель (Польша) — 2836
 Александр Моисеенко (Украина) — 2745 
 Рауф Мамедов (Азербайджан) — 2732 
 Резервная доска:
 Василиос Котрониас (Греция) — 2703
 Гадир Гусейнов (Азербайджан) — 2693 
 Кирилл Ступак (Белоруссия) — 2645

Женщины 
 Общий зачёт:
 Александра Костенюк (Россия) — 2766 
 Лилит Мкртчян (Армения) — 2612
 Мария Музычук (Украина) — 2612 
 1 доска:
 Виктория Чмилите (Болгария) — 2574 
 Нана Дзагнидзе (Грузия) — 2560 
 Екатерина Лагно (Украина) — 2549 
 2 доска:
 Александра Костенюк (Россия) — 2766 
 Лилит Мкртчян (Армения) — 2612
 Анна Ушенина (Украина) — 2584 
 3 доска:
 Мария Музычук (Украина) — 2612
 Ана Матнадзе (Испания) — 2445 
 Наталья Погонина (Россия) — 2441 
 4 доска:
 Анна Хааст (Нидерланды) — 2579
 Бела Хотенашвили (Грузия) — 2539 
 Юлия Швайгер (Израиль) — 2425 
 Резервная доска:
 Лейла Джавахишвили (Грузия) — 2526 
 Карина Щепковска-Хоровска (Польша) — 2514 
 Ольга Сикорова (Чехия) — 2416

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы (женщины)
 Официальный сайт чемпионата Европы (мужчины)
 Результаты чемпионата на chess-results.com (мужчины)
 Результаты чемпионата на chess-results.com (женщины)
 Чемпионат Европы на chesspro.ru
 Форум на chesspro.ru
 Чемпионат Европы. 9-й тур на chessbase.com
 Чемпионат Европы. 8-й тур на chessbase.com
 ETCC 07: Ukraine, France mantain Чемпионат Европы. 7-й тур на chessbase.com
 ETCC 06: No changes at the top Чемпионат Европы. 6-й тур на chessbase.com
 ETCC 05: Ukraine, France leaders. Чемпионат Европы. 5-й тур на chessbase.com
 ETCC 04: National Day! Чемпионат Европы. 4-й тур на chessbase.com
 ETCC 03: Leaders Emerge Чемпионат Европы. 3-й тур на chessbase.com
 ETCC 02: Russian Disaster Чемпионат Европы. 2-й тур на chessbase.com
 ETCC kicks off Чемпионат Европы. 1-й тур на chessbase.com
 Фотогалерея вручение призов
 Командный чемпионат Европы, 9-й тур Второе золото Азербайджана
 Командный чемпионат Европы, 8-й тур Досрочная победа украинок

Чемпионаты Европы по шахматам
7
2013 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Шахматы
Шахматы в Польше